Newbridge is de naam van diverse dorpen en steden:

In Ierland:
 Newbridge (Ierland) (county Kildare)

In het Verenigd Koninkrijk:
 Newbridge (Wales)
 Newbridge (Isle of Wight)
 Newbridge (Edinburgh), een voorstad van Edinburgh
 Newbridge (Wolverhampton), een wijk van Wolverhampton
 Newbridge (Oxfordshire), een brug over de Thames